Ženská čtyřhra BGL Luxembourg Open 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do deblové soutěže lucemburského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Lesley Kerkhoveová a Lidzija Marozavová, jehož členky zvolily start na paralelně probíhajícím Kremlin Cupu v Moskvě.

Vítězem se stal nenasazený pár Belgičanek Greet Minnenová a Alison Van Uytvancková, který ve finále zdolal bělorusko-lucemburskou dvojici Věra Lapková a Mandy Minellaová po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první deblové tituly na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Ljudmila Kičenoková /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (semifinále, skreč)
  Irina Baraová /  Xenia Knollová (1. kolo)
  Dalila Jakupovićová /  Renata Voráčová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2018